een vrijwilligersorganisatie van de AKABE
de tramhalte Schep Vreugde